Vignale (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
 Federico Callori di Vignale (1890-1971), een Italiaans kardinaal
 Vignale Monferrato, een gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria 
 Vignale (automerk), een Italiaanse voormalige carrosseriebouwer uit Turijn